El Torneig de Quito 2018, oficialment conegut com a Ecuador Open 2018, és un esdeveniment de tennis disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 5 i l'11 de febrer del 2018 al Club Jacarandá de Quito, Equador.

L'espanyol Roberto Carballés Baena va estrenar el seu palmarès individual, a més, venia de la fase prèvia i feia pràcticament un any que no disputava un partit de quadre principal en el circuit ATP.

Aquesta fou la darrera edició del torneig en cancel·lar-se per manca de suport financer.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018